Rejon żeleznodorożnyj – jeden z rejonów rosyjskiego miasta Jekaterynburg
 Rejon żeleznodorożnyj – jeden z rejonów rosyjskiego miasta Nowosybirsk